

Botanique
Pied-de-lièvre est le nom vernaculaire de quelques plantes angiospermes. Parmi celles-ci, citons :
 Trifolium arvense, le Trèfle Pied-de-lièvre ou trèfle des champs, de la famille des Fabaceae.
Plantago lagopus, le plantain Pied-de-lièvre, de la famille des Plantaginaceae.

 ainsi que des mycètes (c'est-à-dire des champignons) :
 Coprinus lagopus, le Coprin Pied-de-lièvre, de la famille des Agaricaceae.
 Coprinus lagopides, le Coprin faux Pied-de-lièvre, de la famille des Agaricaceae.

Ornithologie
Buteo lagopus, la buse pattue est aussi appelé Buse Pied-de-lièvre.

Personnalité
 Harold  Pied de lièvre fut roi d'Angleterre de 1037 à 1040.